Electroma steht für

 Daft Punk’s Electroma, Film von Daft Punk
 Electroma (Gattung), eine Muschelgattung